Marie Anna Rakouská (celým jménem Maria Anna Ferdinanda Josepha Charlotte Johanna, 21. dubna 1770, Florencie – 1. října 1809, Neudorf) byla rakouská arcivévodkyně, princezna a abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě.

Život 
Byla dcerou císaře Leopolda II. a jeho manželky Marie Ludoviky Španělské. Narodila se ve Florencii v Toskánsku, kde byl její otec v letech 1765–1790 velkovévodou. Byla čtvrtým dítětem z šestnácti. Její otec byl synem císařovny Marie Terezie a její matka krále Karla III. Španělského a Marie Amálie Saské.

Měla šťastné dětství, obklopena svými mnoha sourozenci. Jako její sourozenci dostávala jinou výchovu než jiné královské děti v té době. Měly zvýšenou rodičovskou péči a méně služebných, učily se životu jednoduchému, přirozenému a skromnému. Roku 1791 se stala abatyší tereziánského konventu v Praze.

Roku 1809 odcestovala do Sedmihradska. Na své cestě se zastavila v Neudorfu a onemocněla zápalem plic. Zemřela 1. října 1809 ve věku 39 let. Pohřbena byla v rodinné hrobce Zikmunda Eötvenesi Lovásze v katolickém kostele v Neudorfu. Roku 1841 jí byl na příkaz císaře Ferdinanda I. Dobrotivého postaven mramorový pomník v Carraře.

Tituly a oslovení 
 22. dubna 1770 - 20. února 1790: Její Jasnost arcivévodkyně Marie Anna Rakouská, princezna toskánská
 20. února 1790 - 11. srpna 1804: Její Jasnost arcivévodkyně Marie Anna Rakouská, královská princezna uherská a česká
 11. srpna 1804 - 1. října 1809: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Marie Anna Rakouská, královská princezna uherská a česká

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Rakouské princezny
Abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen
Narození v roce 1770
Narození 21. dubna
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1809
Úmrtí 1. října
Ženy